Виктор Александрович Шурыгин:
 Шурыгин, Виктор Александрович (род. 1945) — советский и российский конструктор артиллерийских и ракетных комплексов, Герой Труда Российской Федерации.
 Шурыгин, Виктор Александрович (1913—1981) — советский государственный и партийный деятель.